Malá válka může označovat jeden z těchto vojenských konfliktů:

 Malá válka (1879) – španělsky Guerra Chiquita, povstání proti Španělsku v letech 1879-1880 na Kubě
 Malá válka (1938) – v listopadu roku 1938 mezi Československem a Polskem
 Malá válka (1939) – slovensky Malá vojna, v březnu roku 1939 mezi Slovenskem a Maďarskem
 malá válka – zastaralý vojenský termín pro partyzánskou válku, resp. pro typ válčení, který se pokud možno vyhýbá velkým bitvám